La Flèche Wallonne 2017 var den 81. udgave af cykelløbet La Flèche Wallonne. Det var det 18. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2017 og blev afviklet 19. april 2017. Løbet blev vundet af spanske Alejandro Valverde fra  for fjerde år i træk og femte gang i alt.

Hold og ryttere

Danske ryttere
Jakob Fuglsang kørte for 
Michael Valgren kørte for 
Christopher Juul-Jensen kørte for 
Lasse Norman Hansen kørte for

Resultater

Referencer

Eksterne henvisninger 

2017
UCI World Tour 2017